

Пловдив () — місто в Пловдивській області. Входить до складу общини Пловдив.
 Пловдив () — община в Пловдивській області.